Niemcy:
 Beckum – dzielnica Balve
 Beckum – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Warendorf